L'édition 2022 du tournoi de tennis de Guadalajara se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 1000, il s'agit de la  qui vient compenser l'annulation des tournois WTA 1000 de Pékin et Wuhan.

Faits marquants

Forfaits 
  Amanda Anisimova, remplacée par  Sloane Stephens
  Sofia Kenin, remplacée par  Ann Li
  Anett Kontaveit, remplacée par  Anna Kalinskaya
  Petra Martić, remplacée par  Magda Linette
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Marta Kostyuk
  Shelby Rogers, remplacée par  Nao Hibino
  Alison Riske-Amritraj, remplacée par  Laura Pigossi
  Zhang Shuai, remplacée par  Elina Avanesyan
  Zheng Qinwen, remplacée par  Tereza Martincová

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Jessica Pegula remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale la Grecque María Sákkari.

La paire Storm Sanders / Luisa Stefani remporte le double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Guadalajara
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Tournoi de Guadalajara sur le site de la WTA.
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Guadalajara
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en octobre 2022